Europamästerskapet i landhockey för damer 2013 var den elfte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Boom i  Belgien och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Irland och Vitryssland flyttades ner och ersattes av Italien och Polen till EM 2015.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2013
2013 i Belgien
Sportåret 2013
Internationella sportevenemang i Belgien
Landhockey i Belgien